Die Scottish Football League Division One wurde 1961/62 zum 62. Mal ausgetragen. Es war zudem die 65. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 23. August 1961 und endete am 28. April 1962. In der Saison 1961/62 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum 1. und bisher einzigen Mal in der Vereinsgeschichte der FC Dundee. Die Dees qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1962/63. Der Dritt-, Viert- und Achtplatzierte Celtic Glasgow, Dunfermline Athletic und Hibernian Edinburgh qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als Pokalsieger qualifizierten sich die Glasgow Rangers für den Europapokal der Pokalsieger. Der FC St. Johnstone und Stirling Albion stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 24 Treffern Alan Gilzean vom FC Dundee.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1961/62 bei statto.com
 Scottish Division One 1961/62 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1961/62
1961 62